Радюкино — название населённых пунктов в России:

 Радюкино — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Радюкино — деревня в Рязанском районе Рязанской области.
 Радюкино — деревня в Ржевском районе Тверской области.